Međuopćinska nogometna liga Jug sastojala se od klubova s područja općina Slavonski Brod, Nova Gradiška i Slavonska Požega. U sezoni 1989./90. je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  NK PPK Kutjevo se plasirao u Hrvatsku republičku ligu Istok.

Tablica 

 
 NAPOMENA: Tablica je nepotpuna jer nije poznat rezultat utakmice NK Psunj Okučan : NK Svjetlost Lužani.

Povezani članci 
 Općinska nogometna liga Slavonska Požega 1989./90. 
 I. općinska nogometna liga Slavonski Brod 1989./90.

Izvori 

 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
Pero Kinder, Željko Šteib: NK Kutjevo 1925. – 2005., Kutjevo 2005.

1989-90
1989-90
MOL Jug